Austriacka Formuła 3 Sezon 2014 – trzydziesty drugi sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2014
2014 w sportach motorowych